Heartfield ist Familienname folgender Personen:

 James Heartfield (* 1961), britischer Journalist
 John Heartfield (1891–1968), deutscher Maler, Grafiker, Collagekünstler und Bühnenbildner
 Simon Heartfield (* 1962), britischer Musiker und Produzent
 Thad Heartfield (* 1940), US-amerikanischer Richter

Siehe auch:
 Hartfield